Ciudad Losada, grad u saveznoj dtžavi Zulia, Venezuela
 Losada (rijeka), Kolumbija
 Losada (rod), rod osa